Идол (от греч. éidōlon) — физическое двухмерное (рисунок) или трёхмерное (статуя, статуэтка) изображение божества или духа, служащее образной визуальной интерпретацией духовной силы (Бога), которой производится религиозное поклонение.

Культура

Археология 
 Идол-буханка — таблички из камня или терракоты эпохи бронзового века, датируемые примерно 2100—1400 гг. до н. э. (конец раннего и начало среднего бронзового века).

Кино 
 Поверженный идол — кинофильм режиссёра Кэрола Рида, вышедший в 1948 году. Экранизация детективного рассказа Грэма Грина.
 Идол (фильм) — вьетнамский кинофильм 2013 года, режиссёра Куанг Хюи.

Культура 
 Идол — в японской поп-культуре молодая медиа-персона с «милым» имиджем.
 Виртуальный идол — сформированный с помощью компьютерной графики, существующий в интернете и в виртуальной среде в целом, певец, кумир и т. д., как правило являющийся персонажем художественного произведения.
 Гравюр-идол — японские модели, специализирующиеся в различных сферах: от фотосессий в мужских журналах до музыкальных клипов и DVD фильмов.
 «Idol» — песня южнокорейской группы BTS.
 Идол — картина французского художника-постимпрессиониста Поля Гогена из собрания Государственного Эрмитажа.

СМИ 
Телевидение:
 Идол — британский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей, медиа-франшиза компании FremantleMedia, имеет версии в 42 странах мира.
 Американский идол — телешоу на канале FOX.

Биология 
 Мавританский идол — рыба монотипного семейства Zanclidae.

География 
 Идол — река в России, протекает в Костромской, Вологодской и Нижегородской областях.

См. также 
 Айдол